Sundstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sundstjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Sundstjärnet, sjö i Årjängs kommun,  (11 ha)
Södra Sundstjärnen, sjö i Torsby kommun, 
Sundstjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (7,09 ha)
Sundstjärnarna, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Sundstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (9,77 ha)
Lill-Sundstjärnen, sjö i Bergs kommun,  (13,5 ha)
Små-Sundstjärnarna, är varandra näraliggande sjöar i Bergs kommun
Små-Sundstjärnarna (Hackås socken, Jämtland, 696711-144641), sjö i Bergs kommun, 
Små-Sundstjärnarna (Hackås socken, Jämtland, 696722-144624), sjö i Bergs kommun, 
Stor-Sundstjärnen, sjö i Bergs kommun,  (23 ha)
Sundstjärnarna, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Sundstjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Sundstjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Sundstjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (13,2 ha)

Se även
Sundtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn